Orlat se poate referi la:
 Orlat, localitate în județul Sibiu
 Comuna Orlat, Sibiu, unitate administrativă în județul Sibiu
 Râul Orlat, curs de apă, afluent al Pârâului Negru

Toponime românești